Themsensværdet (The Thames scramasax eller Beagnothsaxen) er en sax, det vil sige et enægget sværd eller kniv fra 800-tallet, fundet 1857 i Themsen ved Battersea, London, England. På Themsensværdet findes den frisiske eller angelsaksiske futhark (Futhorc) med 28 tegn indristet. Indskriften er den eneste fuldstændige 28-tegns-futhark som er fundet. 

Udover futharken er navnet Beagnoþ indristet:
 

<tt></tt>

Litteratur 
 R.I. Page, An introduction to English runes, 2nd ed. (Woodbridge, Boydell, 1999)
 J. Backhouse, D.H. Turner och L. Webster (red.), The golden age of the Anglo-Saxons, (London, The British Museum Press, 1984)

Arkæologiske fund fra Storbritannien
Runeindskrifter
England i middelalderen
Sværd fra Europa
Themsen